Příjmení Blankenship nese více různých osobností:

 Ben Blankenship (* 1988) – americký běžec
 Don Blankenship (* 1950) – americký manažer a politik
 Loyd Blankenship (* 1965) – americký hacker a spisovatel

Externí odkazy